Вельки-Шенов (, ) — город на северо-западе Чешской Республики, в районе Дечин Устецкого края.

История 
Шенов получил статус города 4 октября 1907 года. 3 июня того же года название было изменено на Вельки-Шенов.

География 
Расположен в 6 км к западу от города Шлукнов, недалеко от границы с Германией, на высоте 387 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края
Район Дечин